Габи (, , ):
 Габи (род. 1983) — испанский футболист.
 Габи — коммуна в Италии, располагается в регионе Валле-д’Аоста.
 Габи — первый азиатский слон, рождённый в Израиле благодаря искусственному оплодотворению.